Канацеи () — коммуна в Италии, располагается в области Трентино-Альто-Адидже, в провинции Тренто.

Население составляет 1819 человек, плотность населения составляет 27 чел./км². Занимает площадь 67 км². Почтовый индекс — 38032. Телефонный код — 0462.

Основной источник доходов туризм. В зимнее время — горнолыжное кататние. В летнее — альпинизм, спортивный туризм.

Канацеи входит в горнолыжный курорт  в Доломитовых Альпах, который в свою очередь входит в систему из 12 горнолыжных долин под названием «Доломиты Суперски» (Val Di Fassa, Arabba/Marmolada, Sassolungo, Альта-Бадия, Sella, Civetta и т. д.). «Доломити Суперски» — это 1200 километров лыжных трасс, 500 км из которых объединены в кольцо (Sellaronda).

Доломитовые Альпы объявлены ЮНЕСКО «мировым наследием человечества» и, названные Райнхольдом Месснером «красивейшими горами мира», они представят Вам для обозрения свои холмистые пастбища и поднимающиеся над ними, отвесные утесы. Причудливо покрытые расселинами скалы, которые возвышаются на 3342 м.

Покровителями коммуны почитаются святой Флориан Лорхский, а также Sacro Cuore di Gesù, празднование 27 июня.

Спорт 
Город в 1994 году принимал основной турнир хоккейного мирового чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 Карта Канацеи

Коммуны провинции Тренто